Henry Hall (1876-1930), égyptologue britannique ;
 Henry Hall (1893-1986), sauteur à ski ;
  (1945-), footballeur écossais ;
 Henry Hall (1898-1989), musicien anglais ;
 Henry Hall (1876-1954), acteur américain.